FC Trinity Zlín; een voetbalclub uit de Tsjechische stad Zlín die tussen 1958 en 1989 TJ Gottwaldov heette.
 PSG Berani Zlín; een ijshockeyclub uit de Tsjechische stad Zlín die tussen 1958 en 1989 TJ Gottwaldov heette.